Муравлёво или Муравлево может означать:

 Муравлёво — бывшее село, ныне часть села Середа Шебекинского района Белгородской области.
 Муравлево — деревня в Курском районе Курской области, в составе Полевского сельсовета. 
 Муравлево — деревня в Курском районе Курской области, в составе Щетинского сельсовета. 
 Муравлево — деревня Лунёвского сельсовета Бронницкого уезда, затем Воскресенского района Московской области.
 Муравлёво — село Городищенского сельского поселения Урицкого района Орловской области.

Примечания